

Codici 
 ttr – codice ISO 639-3 della lingua tera

Medicina 
 TTR – Transtiretina, una proteina plasmatica

Mineralogia 
 Ttr – abbreviazione di tetraedrite

Note